Jméno a příjmení Stanislav Sajdok se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Stanislav Sajdok starší (* 1957) – český atlet – sprintér, náhradník štafety 4×400 m pro olympijské hry v Moskvě v roce 1980
 Stanislav Sajdok mladší (* 1983) – český atlet – překážkář, účastník olympijských her v Pekingu v roce 2008